Heinrich Henne ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Henne (Orgelbauer) (1767–1859), deutscher Orgelbauer 
 Heinrich Henne (Ingenieur) (1865–1945), deutscher Brandschutztechniker und Hochschullehrer